Proust är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adrien Proust (1834–1903), fransk läkare
 Antonin Proust (1832–1905), fransk politiker 
 Gaspard Proust (född 1976), slovensk-schweizisk komiker och skådespelare
 Jacques Proust (1926–2005), fransk romanist
 Joseph Louis Proust (1754–1826),  fransk kemist
 Louis Proust (1878–1959), fransk botaniker
 Marcel Proust (1871–1922), fransk författare 

Proust kan även syfta på:
 4474 Proust, en asteroid i huvudbältet
 En krater på Merkurius, se listan över geologiska strukturer på Merkurius

Franska efternamn